Flaño Bezunartea ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Flaño Bezunartea (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Miguel Flaño Bezunartea (* 1984), spanischer Fußballspieler